Un lancement est :

Astronautique 
Un lancement spatial, dont :
 lancement spatial sans fusée,
 lancement laser,
 lancement chaud et lancement froid.

Voir aussi :
 Aire de lancement,
 Base de lancement,
 Centre de lancement,
 Chronologie de lancement,
 Créneau de lancement,
 Ensemble de lancement,
 Fenêtre de lancement,
 Table de lancement.

Économie 
Le lancement d'un nouveau produit.

Marine 
Le lancement d'un navire.